Wiór – odpad powstający podczas obróbki skrawaniem
 Wiór – w archeologii: odłupek kamienny